De Belgische Supercup van het seizoen 1999/2000 vond plaats op zaterdag 5 augustus 2000 in het Constant Vanden Stockstadion. Landskampioen RSC Anderlecht nam het op tegen Bekerwinnaar KRC Genk. Anderlecht won met 3-1 in een wedstrijd die meer leek op een oefenwedstrijd dan op een strijd om een trofee. Er werd op voorhand beslist om meer dan drie wissels door te voeren tijdens de wedstrijd. Anderlecht wisselde zo na de eerste helft zes spelers.

Voor Anderlecht was het de vijfde Supercup in de geschiedenis van de club. Het was voor het laatst in 1995 dat de Brusselse club de trofee had gewonnen.

Wedstrijddetails 

Supercup voetbal België
Voetbal in 2000
Voetbalwedstrijd in Brussel
Sportevenement in Anderlecht